Топоніми
 Фолі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Фолі () — місто в окрузі Болдвін, штат Алабама, США

Персоналії
 Джон Патрік Фолі — кардинал Римо-Католицької церкви, католицький журналіст, архієпископ
 Кевін Фолі (1984) — ірландський футболіст, захисник